Владимир Иванович Ефимов:
 Ефимов, Владимир Иванович (род. 1935) — советский и российский лётчик-испытатель, обладатель пяти авиационных рекордов.
 Ефимов, Владимир Иванович (род. 19XX) — командующий Восточным округом внутренних войск.